Denis Igorevitch Zernov - en  - (né le  à Ijevsk dans l'Oudmourtie en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il débute dans la ligue junior russe, la MHL en 2012 avec le Ladia, équipe junior du Lada Togliatti. Lors de la saison 2016-2017, il joue ses premiers matchs en senior avec le Lada Togliatti dans la KHL. Il signe à l'Avangard Omsk en 2018. Zernov remporte la Coupe Gagarine 2021 avec l'Avangard. Le , il est échangé au Metallourg Magnitogorsk en retour de Nikolaï Prokhorkine.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2014-2015 || Ladia || MHL || 29|| 9|| 11|| 20|| 6|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2015-2016 || Ladia || MHL || 44|| 17|| 20|| 37|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Ladia || MHL || 5|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Lada Togliatti || KHL || 51|| 7|| 6|| 13|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 56|| 16|| 13|| 29|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 61|| 13|| 19|| 32|| 53|| 15|| 5|| 4|| 9|| 12
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL || 20|| 2|| 6|| 8|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 60|| 12|| 28|| 40|| 32|| 23|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 44|| 11|| 9|| 20|| 46|| 24 || 8 || 1 || 9 || 10
|-
| 2022-2023 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || || || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1996
Naissance à Ijevsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Metallourg Magnitogorsk